Oben steht für:

 ein Film von Pixar, siehe Oben
 eine Richtungsangabe, siehe Oben und unten
 ein indonesisches Dorf in Nekamese, Westtimor, siehe Oben (Nekamese)
 ein Dorf in der Gemeinde Nordstrand, Kreis Nordfriesland, siehe Oben (Nordstrand)